Mr. Euro ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für:

 den Präsidenten der Europäischen Zentralbank, siehe Europäische Zentralbank
 den Vorsitzenden der Euro-Gruppe.